Qushui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qushui Xian, härad, Tibet, 
 Qushui Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar